Горринг — фамилия, известные носители:
 Горринг, Джордж (1868—1945) — британский военачальник, генерал.
 Горринг, Руслан Израилович (род. 1978) — российский военный и государственный менеджер.
 Горринг, Эдна Лиллиан (Эдна Доре, 1921—2014) — британская актриса.

См. также 
 Горинг — фамилия
 Геринг — фамилия
 Наси-горенг — блюдо